Hadrosauriformes  — група птахотазових динозаврів з підряду Iguanodontia. Це були травоїдні динозаври великих розмірів, що існували протягом всього крейдового періоду. Скам'янілі рештки знайдені у північній півкулі (Європа, Азія, Америка, Африка). Деякі види могли пересуватись на двох кінцівках.

Філогенія 
Філогенічна кладограма згідно з Andrew McDonald, 2012.

Примітки 

Орнітоподи